Сантијаго Љано Гранде има више значења:

 Сантијаго Љано Гранде (Санта Марија Закатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Сантијаго Љано Гранде (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Љано Гранде (Сантијаго Љано Гранде, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику